Ĝ, ĝ (G с циркумфлексом) — буква расширенной латиницы.

Использование 
В алфавите языка эсперанто обозначает звук .

В нидерландском языке буква используется в некоторых словарях для обозначения взрывного согласного , тогда как G передаёт фрикативный .

В алеутском языке произносится как  (соответствующий глухой звук передаётся через X̂).

В изолированном языке хайда буква иногда использовалась для передачи .

В некоторых транскрипциях шумерского через Ĝ передаётся звук .

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

Алфавит эсперанто